Az 1985-ös férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Szófiában, Bulgáriában rendezték 1985. augusztus 4. és augusztus 11. között nyolc válogatott részvételével. A tornát a címvédő Szovjetunió nyerte, a negyedik Eb-címüket szerezték. A magyar csapat az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1985-ös női vízilabda-Európa-bajnokság

F1985
Európa-bajnokság